Ву́оренсола () — финская фамилия. Известные носители:

  (род. 1923) — финский актёр.
 Вуоренсола, Тимо (род. 1979) — финский кинорежиссёр.